Gaston III de Béarn
 Gaston III de Foix-Béarn
 Gaston III de Foix-Candale